Karroubi ist der Familienname folgender Personen:

 Fatemeh Karroubi (* 1949), iranische Politikerin und Aktivistin
 Mehdi Karroubi (* 1937), iranischer Politiker und schiitischer Kleriker